Benjamin Hallowell Carew (1761-1834), officier de marine britannique ;

 Jan Carew (1925 -), écrivain, dramaturge et poète guyanien ;
 Joey Carew (1937 - 2011), joueur de cricket trinidadien ;
 John Carew (1979 -), footballeur norvégien ;
 Mary Carew (1913 - 2002), athlète américaine ;
 Patrick Joseph Carew (1800-1855), vicaire apostolique du Bengale ;
 Rod Carew (1945 -), joueur panaméen de baseball.
 Thomas Carew (1595 - 1640), poète anglais.
 William Carew,  baronnet (vers 1690-1744), homme politique britannique.

Voir aussi 
 Château de Carew au pays de Galles.
 Carew, une communauté du pays de Galles, au Royaume-Uni, située dans le comté du Pembrokeshire.